Саратога Спрингс е град в северната част на Ню Йорк, САЩ.

Саратога Спрингс може да се отнася също до:

 Саратога Спрингс, Калифорния, САЩ
 Саратога Спрингс, Юта, САЩ
 Саратога Спрингс, Небраска, САЩ, преди град, сега квартал на Омаха
 Дисни Саратога Спрингс Резорт и Спа, хотел на Уолт Дисни във Флорида, САЩ
 Саратога Спрингс (долина), оазис в Калифорния